Contea di Lamar o Lamar County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Lamar – Alabama
 Contea di Lamar (Georgia) (situata nell'area metropolitana di Atlanta)
 Contea di Lamar – Mississippi
 Contea di Lamar – Texas